Andhra bezeichnet

 ein dravidisches Volk in Südostindien, siehe Andhra (Volk)
 als Synonym oft die altertümliche Dynastie der Shatavahana in Südindien
 einen von 1953 bis 1956 bestehenden indischen Bundesstaat, siehe Andhra (Bundesstaat)
 im engeren Sinne die Küstenregion von Andhra Pradesh (Andhraküste)

Siehe auch:
 Andra